Porta Sant'Anna – Lucca
 Porta Sant'Anna – in comune di Antrodoco
 Porta Sant'Anna – al confine tra Roma e Città del Vaticano